Лос Ангарес има више значења:

 Лос Ангарес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ангарес, Писта Аереа (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику